Валентин Никулае Калафетяну (, родился 25 января 1985 в Бухаресте) — румынский регбист, скрам-хав румынского клуба «Тимишоара» и сборной Румынии.

Карьера

Клубная 
Ранее выступал за бухарестские команды «Динамо» и «Бухарест». В составе «Динамо» дважды выиграл чемпионат Румынии в 2007 и 2008 годах, побеждал в Кубке Румынии в 2008 году в составе того же «Динамо». В составе «Тимишоара» чемпион Румынии 2012 года, обладатель Кубка Румынии 2011 года, лучший бомбардир Суперлиги Румынии 2011 года.

В сборной 
В сборной сыграл 54 матча, набрал 161 очко за счёт преимущественно реализаций и штрафных ударов. Участвовал в чемпионатах мира 2007 и 2011 годов, на чемпионате мира 2011 года сыграл из 4 игр 3, пропустив стартовый матч против Шотландии из-за острого панкреатита.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ERC Rugby 
 Профиль на сайте канала Eurosport 
 Профиль на сайте клуба «Тимишоара» 

Регбисты Румынии
Игроки РК «Динамо» Бухарест
Игроки РК «Тимишоара»
Игроки сборной Румынии по регби